Знойное — название населенного пунктов:

Россия 
 Знойное — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Знойное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.